Honorius II. ist der Name folgender Personen:

* Honorius II. (Gegenpapst) (bürgerlich Pietro Cadalus von Parma; † 1072), Gegenpapst von 1061 bis 1064  
 Honorius II. (Papst) (bürgerlich Lamberto Scannabecchi; ~1060–1130), Papst von 1124 bis 1130